Park Street – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Park Street – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex